Whitington ist der Familienname von

 Craig Whitington (* 1970), englischer Fußballspieler
 Richard Whitington (1912–1984), australischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Whittington